Al Mahwit (stad)
 Al Mahwit (gouvernement)